Битје може да се односи на:

 Битје (Горња Саона), насељено место у Француској, у департману Горња Саона
 Битје (Сена и Марна), насељено место у Француској, у департману Сена и Марна